Bachelor Party — filme com Tom Hanks (1984)
Despedida de Solteiro (filme) ou The Bachelor Party — produção de 1957 com Dan Murray
Bachelor Party Vegas — filme de 2006

Desambiguações de cinema